Са́нта-Мари́я-дей-Мо́нти (, ), известна также как Мадо́нна-дей-Мо́нти ()  или Са́нта-Мари́я-ай-Мо́нти () — титулярная церковь (с 1960 года) в Риме, размещена на via Madonna dei Monti, в 300 метрах на восток от Форума Августа.

История 
Церковь возведена Джакомо делла Портой по заказу папы Григория XIII в 1580 году. Архитектор ориентировался на недавно законченную им постройку — церковь Иль-Джезу (1577). Храм Санта-Мария-дей-Монти был построен в честь обретения чудотворного изображения Девы Марии со святым Лаврентием и святым Стефаном. Образ был создан в XV и обнаружен в развалинах монастыря Кларисок, его можно увидеть над алтарём.

Копию образа проносят вокруг церкви в конце апреля, отмечая время её обретения в 1579 году. Фасад храма реставрирован в 1991—1992 годах.

Интерьер 
Фасад храма схож с предыдущей работой Джакомо делла Порта — церковью Иль-Джезу. Строительство было продолжено архитекторами Карло Ломбарди и Фламинио Понцио. На своде церкви — фрески работы  «Вознесение, англелы и Учителя Церкви» (1609). В апсиде — фрески работы  и Кристофоро Казолани. В часовне за алтарем хранятся реликвии святого Бенуа Жозефа Лабра, который умер на лестнице церкви в 1783 году во время паломничества.

Церковь открыта ежедневно с 07:00 до 12:00 и вечером с 18:00 по 20:00.

Титулярная церковь 
Церковь Санта-Мария деи Монти является титулярной церковью, кардиналом-священником с титулом церкви Санта-Мария-дей-Монти с 27 августа 2022 года, является французский кардинал Жан-Марк Авелин.

Примечания

Литература 
 Herbert Rosendorfer: Kirchenführer Rom. 3. Aufl. Edition Leipzig, Leipzig 2005, ISBN 3-361-00485-3.
 Marco Bussagli (Hrsg.): Rom — Kunst & Architektur. Könemann, Köln 1999, ISBN 3-8290-2258-1.
 Ursula Verena Fischer Pace: Kunstdenkmäler in Rom. 2 Bände. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1988.
 Stefan Grundmann (Hrsg.): Architekturführer Rom. Menges, Stuttgart/London 1997, ISBN 3-930698-59-5.
 Herbert Rosendorfer: Kirchenführer Rom. 3. Aufl. Edition Leipzig, Leipzig 2005, ISBN 3-361-00485-3.
 Manfred Wundram (Hrsg.): Reclams Kunstführer, Italien. Band V. Rom und Latium. Reclam, Stuttgart 1981, ISBN 3-15-008679-5.
 Mariano Armellini: Le Chiese di Roma, Roma, 1891

Католические храмы Рима
М
Здания и сооружения, заложенные в 1580 году